Amerikai Egyesült Államok
 Canby (Iowa)
 Canby (Kalifornia)
 Canby (Minnesota)
 Canby (Oregon)

 Canby-patak – minnesotai patak
 Canby-hegység – oregoni hegylánc